Ел Такоте има више значења:

 Ел Такоте (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Такоте (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Такоте (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Такоте (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику